Wielki Poker – polski teleturniej emitowany na antenie TVP2 w 2007 roku, prowadzony przez Pawła Burczyka i Cezarego Kosińskiego, oparty na brytyjskim formacie PokerFace.

Zasady gry 
W każdym odcinku sześcioro uczestników rywalizowało ze sobą o 50 000 złotych i przepustkę do finału, w którym nagrodą główną było 250 000 złotych (w wielkim finale spotykali się zwycięzcy sześciu kolejnych odcinków eliminacyjnych).

Przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki w studiu zawodnicy przestawiali się pozostałym graczom. Mogli wtedy podawać nieprawdziwe informacje dotyczące ich zawodu, pochodzenia, zainteresowań itp.

Po wejściu do głównej części studia wszyscy uczestnicy otrzymywali po 2000 zł. Rozpoczynała się gra złożona z pięciu rund. W każdej z nich prowadzący zadawali określoną liczbę pytań, a za poprawne odpowiedzi uczestnicy dostawali pieniądze:
 runda 1. – 8 pytań po 250 zł,
 runda 2. – 5 pytań po 500 zł,
 runda 3. – 5 pytań po 750 zł,
 runda 4. – 5 pytań po 1000 zł,
 runda 5. – 5 pytań po 1250 zł.

Uczestnicy przez całą grę znali jedynie swój stan konta – w przeciwieństwie do telewidzów nie otrzymywali żadnych informacji o wynikach rywali. Po serii pytań następowała dyskusja, a następnie konfrontacja, w czasie której osoba, która jako pierwsza wcisnęła przycisk zatrzymywała swoje pieniądze, ale kończyła grę (o potencjalnie nawet ćwierć miliona); jeżeli w ciągu 10 sekund nikt się nie wycofał, to osoba z najniższym stanem konta odpadała z niczym.

Oznacza to, że będąc najsłabszym nawet przez całą grę można było wygrać odcinek (jeżeli wszyscy, obawiając się odejścia z niczym, będą się wycofywali). Po każdej konfrontacji jeden zawodnik (ten, który się wycofał albo ten, który zdobył najmniej pieniędzy) przechodził do pokoju pożegnań, gdzie po raz pierwszy dowiadywał się, czy wycofując się, postąpił słusznie.

Spis serii i oglądalność 
Na podstawie archiwalnego programu dla prasy Telewizji Polskiej.

Program nadawany był w piątki o 20.00 od 16 marca do 22 czerwca 2007 r. W jedynej serii wyemitowano 14 odcinków, czyli 2 edycje (6 odcinków + finał). Teleturniej gromadził średnio 1,96 mln widzów (dając Dwójce 15,24% udziałów w paśmie). Z powodu niskiej oglądalności został zdjęty z anteny.

Uwagi

Przypisy 

Teleturnieje